

Toponyme 
 Harlow est une ville anglaise
 Harlow est une circonscription britannique dans l'Essex.
 Harlow Hill (Northumberland), Angleterre
 Harlow Hill (Yorkshire du Nord), Angleterre

Patronyme 
Harlow est un nom de famille porté par 
Jack Harlow(1998-), Rappeur Américain.
 George Henry Harlow (1787-1819), peintre portraitiste anglais.
 Harry Harlow (1905-1981), psychologue américain.
 Jean Harlow (1911-1937), actrice américaine.
 Larry Harlow (1939-2021), musicien américain.
 Stephen James Lake Taylor, Baron Taylor of Harlow (1910-1988), médecin, éducateur et député britannique
 Winnie Harlow (1994-), mannequin atteinte de vitiligo

Cinéma 
Harlow d'Alex Segal (1965)
Harlow (Harlow, la blonde platine) de Gordon Douglas (1965)

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme